500 најбољих албума свих времена () назив је топ-листе коју је сачинио музички часопис Ролинг стоун. Листа је првобитно представљена у специјалном издању овог часописа објављеном у новембру 2003. године. У састављању тог издања листе учествовала је 271 особа (музичари, продуценти и музички критичари), а свака од њих имала је право да гласа за 50 албума. На листи су заступљени различити музички жанрови (поп, рок, панк, блуз, џез, хип хоп). 

Листа је од тада ревидирана у два наврата — 2012. и 2020. године.

Листа из 2020. 
Друга ревизија листе представљена је 22. септембра 2020. године. На њу су уврштена 154 албума која своје место нису нашла ни на једном од претходна два издања листе.

У састављању листе овога пута је учествовало преко 300 личности из света музике. Међу њима су били извођачи, аутори песама, продуценти, новинари, рецензенти и други актери у музичкој индустрији. Свако од њих приложио је своју топ-листу 50 најбољих албума свих времена. Сваку позицију на приспелим листама часопис је вредновао у складу са унапред утврђеним системом бодовања (нпр. првопласирани албум је носио 300 поена, а педесети 44). Више од три хиљаде албума прошло је кроз достављене листе.

Извођачи са највише албума на листи

Изабрани албуми по деценијама

Листа из 2012. 
У априлу 2012. издата је прва ревидирана и ажурирана верзија ове топ-листе. Том приликом је на њу уврштено нових 38 албума (исто толико је и уклоњено).

Извођачи са највише албума на листи

Изабрани албуми по деценијама

Напомене

Види још 
 100 најбољих певача свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 100 најбољих гитариста свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 500 најбољих песама свих времена по избору часописа Ролинг стоун

Референце

Спољашње везе 
 MusicChain - RS 500 Greatest Albums of All Time 
 The list on Rhino.com
 BestEverAlbums.com 

Ролинг стоун

Музичке топ-листе
Музика у 2003.
Музика у 2012.
Музика у 2020.